Гмајна може бити: 
 Гмајна (Кршко), насељеноместо у општини Кршко, Република Словенија
 Гмајна (Словењ Градец), насељено место у општини Словењ Градец, Република Словенија